Nueva Francia puede referirse a:

 Nueva Francia, región que comprendía las áreas colonizada por Francia en Norteamérica, luego cedidas al Reino Unido;
 Nueva Francia, localidad de la Argentina;
 reino de Nueva Francia, otro nombre del reino no reconocido de la Araucanía y la Patagonia declarado el 17 de noviembre de 1860 por un decreto de Antoine de Tounens